OGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ongavia Game Reserve (Namibia)
 OGV – sigla dell'Orchestra Giovanile Vicentina
 .ogv – estensione di un file Ogg video
 OGV – obbligazione giuridicamente vincolante